, sortie en 2012, est le septième album du groupe de reggae californien Groundation.

Liste des chansons 

Album de Groundation
Album musical sorti en 2012